En , Targówka désigne :

 Targówka, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Targówka, un village de la voïvodie de Mazovie.